Alex Azzopardi – ex calciatore maltese
Alfred Azzopardi – ex calciatore maltese
Ayrton Azzopardi – calciatore maltese
David Azzopardi – ex calciatore maltese
Edward Azzopardi – ex calciatore maltese
Franck Azzopardi – ex calciatore francese, di ruolo centrocampista
Ian Azzopardi – calciatore maltese
Jack Frendo Azzopardi – pallanuotista maltese
Mario Azzopardi – regista e sceneggiatore maltese
Trezza Azzopardi – scrittrice britannica